Mario Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Mario Rodríguez (Boxer) (* 1988), mexikanischer Boxer
 Mario Rodríguez (Sportschütze), uruguayischer Sportschütze 
 Mario Rodríguez (Fußballspieler, 1937), argentinischer Fußballspieler 
 Mario Rodríguez (Fußballspieler, 1994), US-amerikanisch-mexikanischer Fußballspieler
 Mario Rodríguez Cervantes (* 1978), mexikanischer Fußballspieler
 Mario Rodríguez Cobos (1938–2010), argentinischer Schriftsteller
 Mario Augusto Rodríguez (1917–2009), panamaischer Schriftsteller
 Mario César Rodríguez (* 1975), honduranischer Fußballspieler
 Mario Eduardo Dorsonville-Rodríguez (* 1960), kolumbianisch-US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Houma-Thibodaux
 Mario-Ernesto Rodríguez (* 1976), uruguayisch-italienischer Fußballspieler
 Mario Pérez Rodríguez (* 1936), costa-ricanischer Fußballtorwart
 Mario Rafael Rodríguez (* 1981), guatemaltekischer Fußballspieler
 Mario Renato Menéndez Rodríguez (* 1937), mexikanischer Verleger und Journalist
 Mario del Valle Moronta Rodríguez (* 1949), venezolanischer römisch-katholischer Bischof